Первенство ПФЛ 2020/2021 — 29-й сезон третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Премьер-лиги и Первенства ФНЛ.

Соревнование проходило с 9 августа 2020 до 15 июня 2021 года. Победители каждой из групп ПФЛ получили право на выход в ФНЛ. Команды, занявшие последние места в каждой из групп, должны бы выбывать в Первенство России среди любительских футбольных клубов (III дивизион), но на практике им предоставляется возможность выступить в первенстве ПФЛ и на следующий сезон (при успешном прохождении лицензирования).

Участие в матчах футболистов с иностранным гражданством (легионеров) в Первенстве ПФЛ не разрешается. При этом в этом сезоне граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии по новому положению не считаются легионерами, так как данные страны входят в таможенный союз.

В соответствии с регламентом на поле обязательно присутствие двух молодых игроков (родившихся не ранее 1 января 1999 года) у каждой из команд, являющимися основными командами клубов. У вторых команд клубов РПЛ или ФНЛ на поле должно быть не менее восьми футболистов, родившихся не ранее 1 января 1997 года. За третью команду клуба из второй команды клуба, участвующей в Первенстве ФНЛ, не могут играть футболисты, не подпадающие под определение молодого футболиста, а также футболисты первой команды клуба из заявки в РПЛ.

Победители

Участники

Покинули лигу 
По итогам сезона ПФЛ 2019/2020 в ФНЛ вышли следующие клубы:
 «Велес» (Москва) — победитель группы «Запад»;
 «Динамо» (Брянск) — победитель группы «Центр»;
 «Волгарь» (Астрахань) — победитель группы «Юг»;
 «Акрон» (Тольятти) — победитель группы «Урал-Приволжье»;
 «Иртыш» (Омск) — победитель группы «Восток».
 «Алания» (Владикавказ) — 2-е место в группе «Юг». Клуб добрали на 22-е место (до чётного числа участников) в связи с отказом «Мордовии».
Помимо «Алании» претендовали на 22-е место в ФНЛ и прошли лицензирование следующие клубы: «Олимп-Долгопрудный» — объединённый клуб «Долгопрудный» с химкинским «Олимпом» (2-е и 6-е места в группе «Запад» соответственно), «КАМАЗ» Набережные Челны (4-е место в группе «Урал-Приволжье»). Также проходил лицензирование «Металлург» Липецк (2-е место в группе «Центр»), но клубу было отказано в лицензии в связи с невыполнением финансовых критериев.

По сравнению с прошлым сезоном, лигу покинули клубы:
 «Арарат» (Москва) — снялся после зимней паузы в прошлом сезоне;
 «Зоркий» (Красногорск) — отказ из-за недостаточного финансирования;
 «Псков-747» — переформатировался в ФК «Псков», который заявился в 3-й дивизион (Северо-запад);
 «Ротор-2» (Волгоград) — в связи с выходом главной команды в Премьер-лигу играл в молодёжном первенстве Премьер-лиги;
 «Спартак-Владикавказ» — расформирован по итогам прошлого сезона;
 «Уфа-2» — пропуск сезона.

Пополнили лигу 
После остановки первенства ФНЛ 2019/20 из-за пандемии COVID-19 клуб «Авангард» (Курск) добровольно понизился в ПФЛ после окончания сезона.

Новички лиги: 
Согласно правилам Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона, новичками лиги могли стать клубы, занявшие призовые места в зональных соревнованиях III дивизиона 2019 года или обладатели Кубка спортивного сезона межрегиональных объединений 2019 года, футбольные клубы, расположенные в СФО или ДФО, а также клубы, занявшие 1-е место в региональных соревнованиях спортивного сезона 2019 года при условии согласования с соответствующими региональными федерациями футбола и МРО. В конце мая эти требования отменили — новые клубы были допущены без соответствия спортивным критериям.

 «Волна» (Нижегородская область) — 3-е место в III дивизионе (Приволжье). Команда ранее представляла пгт. Ковернино;
 «Динамо-2» (Москва) — фарм-клуб московского «Динамо»;
 «Ессентуки»;
 «Знамя» (Ногинск) — 2-е место в III дивизионе (Московская обл.);
 «Красный» (Смоленская область) — 1-е место в III дивизионе (Центр);
 «Крылья Советов-2» (Самара) — фарм-клуб самарских «Крыльев Советов»;
 «Кубань Холдинг» (Павловский район) — 1-е место в Чемпионате Краснодарского края, обладатель кубка Краснодарского края;
 «Металлург-Видное»;
 «Оренбург-2» — фарм-клуб «Оренбурга»;
 «Смоленск»;
 «Тверь»;
 «Туапсе»;
 «Факел-М» (Воронеж) — фарм-клуб воронежского «Факела»;
 «Форте» (Таганрог).
Примечания

Примечания: 
* В сезоне 2020/21 первенство было сокращено до 4-х групп. Группа «Восток» была расформирована, а клубы, ранее игравшие в ней, были добавлены в группы «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье». При этом прежние географические названия групп заменены на порядковые номера.
** Перед началом сезона клубы «Долгопрудный» и «Олимп» (Химки) объединились в одну команду, клуб стал базироваться в Долгопрудном.
*** Перед началом сезона «Урожай» был переименован в «Кубань».

География соревнований

Группа 1 

Примечания
 В отменённом в связи с положительными результатами тестирования на COVID-19 в команде «Туапсе» матче 8-го тура «Туапсе» — «Легион Динамо» (27 сентября) команде «Туапсе» засчитано техническое поражение (0:3).
 Результат ранее сыгранного матча «Туапсе» — СКА (перенесённый матч 23 тура, 21 сентября, 1:1) аннулирован, и «Туапсе» засчитано техническое поражение (0:3) из-за неправомерного участия в матче игроков, не оформленных должным образом.

Лучшие бомбардиры:
 Ризван Ахмедханов («Черноморец») — 18 (6)
 Георгий Гонгадзе (СКА) — 17 (2)
 Алексей Шульгин («Кубань») — 15
 Дмитрий Лесников («Биолог-Новокубанск») — 14
 Хасан Мамтов («Кубань») — 14 (6)
 Павел Соломатин («Ессентуки») — 13 (2)
 Иван Тимошенко («Черноморец») — 13 (2)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

Группа 2 

Примечания.
 В связи с выявленными положительными результатами тестов на COVID-19 у игроков «Читы» были отменены матчи «Зенит» — «Чита» (22 октября, матч 15-го тура), «Торпедо» — «Чита» (29 октября, матч 13-го тура), «Родина» — «Чита» (1 ноября, матч 14-го тура), «Чита» — «Тверь» (12 июня, матч 29-го тура) и «Чита» — «Олимп-Долгопрудный» (15 июня, матч 30-го тура). В них «Чите» были присуждены технические поражения (0:3).
 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Иркутской области, и в соответствии с полученными рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Иркутской области иркутский «Зенит» не выехал на выездные игры, и матчи «Родина» — «Зенит» (29 октября, матч 13-го тура) и «Торпедо» — «Зенит» (1 ноября, матч 14-го тура) не состоялись. В них «Зениту» были присуждены технические поражения (0:3).
 Матч 30-го тура «Луки-Энергия» — «Звезда» (15 июня) не состоялся из-за ненадлежащего оформления тестов на COVID-19 командой «Луки-Энергия». Команде «Луки-Энергия» присуждено техническое поражение.

Лучшие бомбардиры:
 Станислав Крапухин («Зенит-2») — 19 (1)
 Ризван Умаров («Ленинградец») — 17 (3)
 Игорь Турсунов («Тверь») — 11 (2)
 Владислав Волков («Родина») — 10 (10)
 Арсен Захарян («Динамо-2») — 8
 Владислав Галкин («Динамо-2») — 8
 Александр Алхазов («Олимп-Долгопрудный») — 8 (2)
 Николай Тиков («Локомотив-Казанка») — 8 (3)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

Группа 3 

Примечание. В связи с выявленными положительными результатами тестов на COVID-19 у игроков ряда команд, этим командам были присуждены технические поражения со счётом 0:3 в следующих несостоявшихся матчах:
 «Знамя Ногинск» — «Металлург» 3:0 (+:-), «Сатурн» — «Сахалин» 3:0 (+:-) во 2-м туре;
 «Авангард» — «Металлург-Видное» 3:0 (+:-) в 6-м туре.

Лучшие бомбардиры:
 Владислав Фасхутдинов («Рязань») — 20 (8)
 Роман Павлюченко («Знамя») — 17 (2)
 Георгий Журавлёв («Рязань») — 16 (1)
 Александр Кутьин («Металлург») — 15 (1)
 Денис Грибанов («Салют») — 15 (5)
 Константин Корж («Сатурн») — 14 (2)
 Денис Дёгтев («Салют») — 14 (3)

Группа 4 

Примечания. В связи с выявленными положительными результатами тестов на COVID-19 у игроков «Носты», «Зенита-Ижевска», «Звезды», «Челябинска» и «Урала-2», этим командам были присуждены технические поражения (0:3):
 «Носте»: в матчах 1-го и 2-го туров (9 и 12 августа, оба — дома) против «Динамо» и «Новосибирска», соответственно.
 «Зениту-Ижевску»: в матчах против «КАМАЗа» (дома, 12 августа, перенесённый матч 15-го тура) и «Крыльев Советов-2» (в гостях, 15 августа, матч 3-го тура).
 «Звезде»: в матчах 8-го и 9-го туров (27 сентября и 3 октября, оба — в гостях) против «Челябинска» и «КАМАЗа» соответственно. В матче 10-го тура «Звезда» — «Зенит-Ижевск» (1:0, 8 октября) у «Звезды» в заявке было 11 футболистов (запасных игроков не было), на игру вышли только игроки с отрицательными результатами тестирования на COVID-19.
 «Челябинску»: в матче 12-го тура (18 октября, дома) против «КАМАЗа». Следующий матч (25 октября, 13-й тур) против «Лады» в гостях (1:1) «Челябинск» проводил молодёжно-экспериментальным составом, состоявшим из игроков молодёжной команды и нескольких игроков основы, чьи результаты тестирования были отрицательными (исполнял обязанности главного тренера внесённый в заявку из «Челябинска»-М Игорь Лазарев).
 «Уралу-2»: в матче 13-го тура (25 октября, в гостях) против «Лады-Тольятти».

Кроме того, перед матчем 11-го тура (14 октября) «Новосибирск» — «Лада» в рядах «Новосибирска» имелись сомнительные результаты при первичном тестирования на COVID-19. При этом результаты тестирования 10 и 12 октября поступили в ФК «Новосибирск» 12 и 13 октября и все были отрицательными. Тем не менее, в отношении ряда лиц, привлекаемых клубом на матч, у которых имелись сомнительные результаты при первичном тестировании, клубом 13 октября было проведено контрольное тестирование, давшее положительные результаты 15 октября, эти лица были изолированы и не принимали участия в следующем матче «Новосибирска» против «Лады-Тольятти» (12-й тур, 17 октября, дома). Главный тренер команды Сергей Кирсанов отсутствовал на матчах 12-го и 14-го туров (14-й тур — против «Крыльев Советов-2» 28 октября, в гостях; 13-й тур «Новосибирск» пропускал).

Лучшие бомбардиры:
 Данил Карпов («Тюмень») — 15 (0)
 Руслан Галиакберов («КАМАЗ») — 15 (0)
 Максим Житнев («Новосибирск») — 15 (2)
 Евгений Тюкалов («Звезда») — 14 (2)
 Александр Коротаев («Тюмень») — 11 (6)
 Максим Лаук («Звезда») — 10 (2)
 Александр Гаглоев («КАМАЗ») — 10 (4)

Ежемесячные награды 

Примечание. Лучших игроков и молодых игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, а тренеров — руководители клубов, представленных в ПФЛ.

Лауреаты сезона

Премии

Маркетинговый чемпионат ПФЛ 
Победителями пилотного маркетингового чемпионата ПФЛ, проводившегося в апреле — июне 2021 года, стали «КАМАЗ» и «Тверь», третьим призёром стал «Металлург».

Все участники отмечены специальными призами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации ПФЛ :
 Группа 1 (Юг) 
 Группа 2 (Запад) 
 Группа 3 (Центр) 
 Группа 4 (Урал-Приволжье) 

2020/2021
Футбол в России в сезоне 2020/2021